Валентин Сергеевич Зевахин () — капитан дальнего плавания, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 8 января 1923 года в города Котельнич ныне Вятской губернии в семье рабочего. Русский. Окончил 6 классов, работал слесарем.

Участие в Великой Отечественной войне 
В Красную Армию был призван в феврале 1942 года. Окончил ускоренным курсом Львовское пехотное училище. В действующей армии с августа 1942 года.

Заместитель командира батальона 78-го гвардейского стрелкового полка 25-я гвардейской стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта гвардии старший лейтенант Зевахин В. С. отличился осенью 1943 года.

С 15 августа по 22 сентября возглавлял подразделение батальона, с боями освободив десятки населённых пунктов левобережной Украины.

26 сентября во главе передового отряда захватил плацдарм на правом берегу Днепра, отразил 5 контратак противника, подбил 4 танка.

Послевоенное время 
После войны продолжал службу в армии.

С 1951 г. — в запасе. Работал на судах рыболовного флота. Капитан дальнего плавания.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (19.03.1944);
 орден Ленина (19.03.1944);
 орден Александра Невского.

Память 

 Его имя на гранитной стелле в парке Победы в Кирове.
 Имя Героя увековечено на мемориальной доске в честь Героев Советского Союза — уроженцев Кировской области в парке Дворца пионеров города Кирова.

 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.

 На могиле героя установлен надгробный памятник.

Ссылки 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Капитаны дальнего плавания
Похороненные в Калининграде
Рыбаки СССР